Název Brandlín má více sídel:
 Brandlín (Volfířov), část obce Volfířov v okrese Jindřichův Hradec
 Brandlín (Tučapy), část obce Tučapy v okrese Tábor